RDV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Red Devil (Alaska) (Stati Uniti)
 RDV – abbreviazione dell'espressione francese rendez-vous, che significa incontro, appuntamento.